Josef Lenders ist der Name folgender Personen:

* Josef Lenders (Schriftsteller) (1903–1966), deutscher Autor, rheinischer Mundartschriftsteller
 Karl Josef Lenders (Karl Joseph Lenders; 1755–1855), kurkölnischer Amtmann, französischer Kantonskommissar und Maire von Neersen